«Полония» () — польский футбольный клуб из города Варшава. Двукратный чемпион Польши (1946, 1999/2000), трёхкратный серебряный призёр чемпионата (1921, 1926, 1997/1998), двукратный обладатель кубка (1952, 2000/2001), обладатель суперкубка (2000) и кубка Экстраклассы (2000).

История 
«Полония» (в переводе с латинского «Польша») была создана осенью 1911 года как объединение двух школьных команд. Вначале игроки играли в черно-белых полосатых рубашках, но весной 1912 года они перешли на полностью черные рубашки. Легенда объясняет эту цветовую гамму тем, что это был знак траура по оккупированной Польше.

В 1946 году клуб впервые выиграл чемпионский титул. Финальный матч был сыгран на арене «Wojska Polskiego», так как стадион Полонии был разрушен во время войны.

До 2013 года «Полония» выступала в Экстраклассе, после чего клуб был отправлен в четвертую лигу по финансовым причинам. С сезона 2014/2015 выступает в третьей лиге (в сезоне 2016/2017 во второй лиге). Основным конкурентом является «Легия». В сыгранных между ними 75 матчах у каждой из команд по 28 побед.

Текущий состав

Достижения 
 Чемпион Польши: 1946, 1999/2000
 Обладатель Кубка Польши: 1952, 2001
 Обладатель Кубка Польской Лиги: 2000
 Обладатель Суперкубка Польши: 2000

«Полония» в еврокубках 
 Данные на 2 марта 2022 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Известные игроки 
  Михал Жевлаков
  Гжегож Пехна
  Радослав Майдан
  Лукаш Теодорчик

Ссылки 
 Сайт клуба

Появились в 1911 году в Польше
Футбольные клубы Российской империи
Футбольные клубы Варшавы